Das Wort Dülmener bezieht sich auf
 das Dülmener Wildpferd
 eine Apfelsorte, 'Dülmener Herbstrosenapfel'
 die Einwohner der Stadt Dülmen in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Dülmen (Begriffsklärung)